La edición 34.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 1929 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 107 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 43 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el francés René Lacoste,  logrando el tercero y último de los  títulos que obtendría en Roland Garros  al imponerse en la final a su compatriota  Jean Borotra.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Helen Wills, quien lograba el segundo de los cuatro títulos que obtendría en París, al imponerse a la francesa Simonne Mathieu.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1929